Nesyamon est un prénom égyptien de l'Égypte antique. Il est porté par :

 Nesyamon, prêtre, porteur d'encens et scribe dans le temple de Karnak ;
 Nesyamon, chanteuse d'Amon du temple de Karnak.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité